Artlantis — програма для створення комп'ютерної візуалізації, що дозволяє швидко і просто отримати зображення проекту. Початково спеціально розроблена для архітекторів і дизайнерів.

Простота роботи, інтуїтивний інтерфейс і потужні інструменти управління дозволяють включити Artlantis в розряд «програмне забезпечення, обов'язкове до використання» — з нею вже працюють понад 75 000 архітекторів, дизайнерів і містобудівників в більш ніж 80 країнах.

Випускається в двох основних варіантах:
 Artlantis Render — функціонально обмежений (не має можливості створення анімації та ін) на противагу Artlantis Studio.
 Artlantis Studio — має додаткові функції такі, як панорами iVisit 3D, VR-об'єкти і створення анімацій.

Сумісність з програмним забезпеченням 
Сумісність з стороннім програмним забезпеченням (програмами моделювання) відбувається за допомогою встановлення плагінів.

 ArchiCAD експортує модель у форматі Artlantis за допомогою спеціального плагіна. Можна передати в Artlantis геометрію, текстури, камери, сонце, світло і шари. Як правило, плагін експорту в Artlantis встановлений в ArchiCAD за замовчуванням. Нові версії та оновлення плагіна доступні для скачування безкоштовно і повинні бути встановлені окремо.
 SketchUpPro
 Autodesk Revit Architecture
 Rhinoceros
 Vectorworks

Див. також 
 Візуалізація
 Рендеринг

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Програми тривимірного моделювання
Програми комп'ютерної візуалізації